Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1963.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewann der Leipziger Rose gegen den Bulgaren Stefan Zwetkow mit 11:9, 6:1, 6:2; der Bulgare Kiril Jaschmakow gegen Rolf-Jürgen Brunotte mit 6:1, 7:5, 6:0; Jan Kodeš gegen Joachim Schäfer mit 6:4, 6:3, 6:4 und Bernd Heinen gegen Knut-Michael Meisel mit 6:3, 3:6, 6:2, 5:7, 6:2.

Trivia 
Der Sieger Ion Țiriac reiste nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon mit dem Zug nach Wolgast, wo er den Anschlusszug nach Usedom verpasste. Daraufhin legte er die 12 Kilometer nach Zinnowitz zu Fuß zurück. Dabei hatte er ein kleines Transistorradio, das ihm Wilhelm Bungert in Wimbledon geschenkt hatte.

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 7. Jahrgang, Heft 4, Juli/August 1963

Einzelnachweise 

1963
Tennisturnier 1963